Сивод има више значења:
 Округ Сивод (Небраска)
 Сивод (Аљаска)
 Сивод (Канзас)
 Сивод (Пенсилванија)